Паромный — топонимы в России.

 Паромный — посёлок в Володарском районе Астраханской области, входит в состав Козловского сельсовета.
 Паромный — посёлок в г. Волжский, Волгоградская область
 Паромный переулок — в г. Ахтубинск, в Санкт-Петербурге, в г. Новосибирск и др.